Монтюре́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Эссом-сюр-Марн. Округ коммуны — Шато-Тьерри.

Код INSEE коммуны — 02510.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 150 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 86 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 66 были экономически активными, 20 — неактивными (показатель активности — 76,7 %, в 1999 году было 71,1 %). Из 66 активных жителей работали 63 человека (34 мужчины и 29 женщин), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 20 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Монтюрель 

Коммуны департамента Эна